Le tournoi de tennis de Sopot 2006 s'est déroulé du 31 juillet au 6 août et a été remporté par le Russe Nikolay Davydenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Pologne en 2006
Tennis en juillet 2006
Tennis en août 2006